Le syndrome hyper-sensible, hyper-actif (HSHA) est un diagnostic d'hyperactivité en médecine vétérinaire. Le vétérinaire peut prescrire des calmants, .

Notes et références

Bibliographie 
 Patrick Pageat l'homme et le chien (rhttps://books.google.be/books/about/Homme_et_le_chien_L.html?id=JLzFhZcN-nIC&hl=fr)

 thèse : hsha chez le chien (http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=802)

Voir aussi 
 Comportementaliste

Médecine vétérinaire
Comportement du chat